Кирххайм-бай-Мюнхен () — община в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Мюнхен. Занимает площадь 15,51 км².

Население 
Население на 31 декабря 2010 года составляло 12 463 человека.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии